

Geografia
 Rosselló – comune spagnolo della Catalogna

Persone

Rossello
Maria Giuseppa Rossello – religiosa italiana, venerata come santa della Chiesa cattolica
Mario Rossello – ceramista italiano
Nino Rossello – calciatore italiano
Vincenzo Rossello – ciclista italiano
Vittorio Rossello – ciclista italiano

Rosselló
Monserrat Rosselló – giurista e bibliofilo italiano di origine maiorchina
Pedro Rosselló – politico portoricano
Ramon de Rosselló – trovatore catalano

Altro
 Rossello – cultivar di olivo toscana

Altri progetti